Списък на субектите на Руската федерация, сортирани по численост на населението според преброяването от 2002 г.(отчетени са промените в Административно-териториалното деление на Русия до 1 януари 2008 г.).

Вижте също 
 Списък на субектите на Руската федерация по площ
 Административно деление на Русия

Източници 
 Преброяване на населението на Русия'2002